Pierre Gouton (1890-1956) : vice-amiral français;
 Victor Gouton (1922-2004) : homme politique français.